Альфен (Ahlfen; Alphen) — фамилия. Известные носители:

 Альфен, Ганс фон (1897—1966) — генерал-майор вермахта.
 Альфен, Иероним ван (1746—1803) — голландский поэт.
 ван Альфен, Ханс (род. 1982) — бельгийский легкоатлет.

См. также 
 Алфен-ан-де-Рейн